San Simon (Pampanga), een gemeente in de Filipijnse provincie Pampanga
 San Simón (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Morazán